

Anthroponyme 

 Leroy, un prénom masculin ;
 Leroy, un patronyme français.

Toponyme 

 Leroy, une localité du Comté de McLennan au Texas aux États-Unis ;
 Leroy, une localité du Saskatchewan au Canada.

Bâtiment 
 Le château Leroy, bâtiment de la fin du  situé à Quincy-sous-Sénart (France).

Voir aussi 
 
 
 Leroy-Beaulieu

Homonymie de prénom
Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme belge